Federació Popular Democràtica, partit polític històric d'Espanya
 Partit de la Llibertat d'Alemanya (del seu nom en alemany Freiheitliche Partei Deutschlands), partit polític d'Alemanya
 FoxPro per a DOS, versió del llenguatge de programació FoxPro 2 per al sistema operatiu MS-DOS
 Pantalla plana (del seu nom en anglès Flat Panel Display), monitor o televisor de molt poc gruix
 Panell detector plan (del seu nom en anglès Flat Panel Detector), dispositiu que permet realitzar radiografies instantànies